«Амазонки на Луне» — кинофильм, скетч-шоу. Фильм пародирует американские фильмы 1950-х годов и низкобюджетные научно-фантастические картины.

Сюжет 
Фильм состоит из эпизодов, слабо связанных по смыслу. Зрителю представляют фильм «Амазонки на Луне». Показывают фильм по телевидению, но в процессе показа возникают определённые проблемы — плёнка старая. Для того, чтобы занять зрителя, в технических перерывах показывают различные смешные эпизоды. Персонаж, появляющийся во многих эпизодах — Мюррей (актёр Лу Якоби), который нажав на кнопку своего пульта телевизора, оказался «внутри» фильмов и передач, и теперь никак не может выбраться назад.

В ролях 
В фильме в коротких эпизодах занято множество представителей шоу-бизнеса и в том числе актёров фильмов категории «B» популярных в США. Так в фильме в камео-ролях можно увидеть музыканта Би Би Кинга, режиссёра Русса Мейера, звезду журнала Пентхаус Моник Габриэль и других известных представителей шоу-бизнеса.

См. также 
 «Женщина на Луне»
 «Путешествие на Луну»

Примечания

Ссылки 
 Обзор и рецензия на фильм New York Times

Фильмы США 1987 года
Ретрофутуризм
Кинокомедии США
Кинокомедии 1987 года
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы о Луне
Фантастические фильмы 1987 года
Фильмы Universal Pictures